Série noire est une collection de romans policiers et de romans noirs publiée par Gallimard.

Série noire peut aussi faire référence à :

Cinéma 
 Série noire, un film français réalisé par Pierre Foucaud en 1955
 Série noire, un film français réalisé par Alain Corneau en 1979
 Série noire pour une nuit blanche, un film américain réalisé par John Landis en 1985

Télévision 
 Série noire, une série télévisée française diffusée de 1984 à 1991
 Série noire, une série télévisée québécoise diffusée de 2014 à 2016 sur ICI Radio-Canada Télé
 Série noire, un épisode de la série Power Rangers : RPM (1988)

Bande dessinée 
 Série noire est le titre d'un album de la série de bande dessinée Michel Vaillant